Bakundu peut désigner :
 les Bakundu, une population du Cameroun, du groupe Oroko ;
 le bakundu, un dialecte de l'oroko ;
 plusieurs localités au sud-ouest du Cameroun, dont :
 Boa Bakundu,
 Bole Bakundu,
 Bombe Bakundu,
 Foé Bakundu,
 Pete Bakundu ;
 la réserve forestière de Bakundu Sud (Southern Bakundu Forest Reserve).